Collart ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Collart (1905–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Jesuit und Märtyrer
 Marie Collart (1842–1911), belgische Malerin
 Paul Collart (1902–1981), Schweizer Archäologe, Papyrologe und Fotograf